O Troféu Cidade de Lérida é um torneio amistoso de futebol disputado anualmente no verão por duas equipes na cidade de Lérida, Espanha.

Campeões

Ver também 
 Lista de torneios internacionais amistosos de futebol

Ligações externas 
 Ganadores del Trofeo Ciudad de Lérida - RSSSF «Consultado el 30 de julio de 2010»

Competições oficiosas internacionais de futebol
Torneios amistosos de futebol da Espanha
Lérida